

Джюетт — місто, штат Нью-Йорк
 Джюетт — місто, штат Техас
 Джюетт — селище, штат Іллінойс
 Джюетт — селище, штат Огайо